Marionet kan have flere betydninger:
Marionetdukke – præsentation af marionet
Marionetstat – stat under påvirkning af større stat